Jelena Petrovna Antonova (1952) olimpiai bronzérmes szovjet evezősnő
 Jelena Vjacseszlavovna Antonova (1971) orosz nemzetiségű kazahsztáni sífutónő, olimpikon
 Olena Anatolijivna Antonova (1972) olimpiai bronzérmes ukrán diszkoszvetőnő (oroszul: Jelena Anatoljevna Antonova)
 Jelena Anatoljevna Antonova (1974) olimpiai bajnok orosz szinkronúszónő